Cadi puede referirse a:

 Caddie, ayudante en el golf.
 Cadí, juez islámico.
 Cádiz, en su forma vernácula.
 Gran cadí, una posición islámica religiosa y secular creada en la época abasí.
 La Sierra del Cadí, situada en el norte de la provincia de Lérida, España.
 El Parque natural del Cadí-Moixeró, un parque natural español que se sitúa entre las provincias de Barcelona, Gerona y Lérida.
 El Túnel del Cadí, un túnel carretero de peaje situado en el Prepirineo catalán, en la Sierra del Cadí.
 El Puente del Cadí, que está situado en el casco urbano de Granada, sobre el río Darro.
 La Universidad Cadi Ayyad, una universidad en Marrakech, de las más grandes en Marruecos.